Los cidípidos (Cydippida) son un grupo de ctenóforos tentaculados que se caracterizan por tener cuerpos esféricos u ovalados, y por el hecho de que sus tentáculos están ramificados y pueden retraerse en bolsas a ambos lados de la faringe. La filogenia de los ctenóforos tentaculados indicaría que Cydippida sería un grupo parafilético, con un subgrupo como Haeckeliidae en posición basal dentro de Tentaculata. 

La forma de los cidípidos es redondeada, pudiendo ser casi esférica, cilíndrica o con forma de huevo. De los lados opuestos del cuerpo se extiende un par de tentáculos largos y delgados, los cuales están típicamente bordeados con tentillas ("pequeños tentáculos"), aunque algunos géneros tienen tentáculos simples sin estas ramas laterales. Tentáculos y tentillas están densamente cubiertos con coloblastos microscópicos con los que capturan las presas al pegarse a ellas.

Filogenia 
Cydippida sería un grupo parafilético con respecto a Platyctenida, con una filogenia aún no consensuada pero que puede ser aproximadamente la siguiente:

Galería

Referencias 

Ctenophora